E07 steht für:

 Keymark E07, ein EU-Zeichen für genormte Produkte
 Euthyroid-Sick-Syndrom, Klassifikation nach ICD-10
 

E07